Mijares kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mijares (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Mijares (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar